Vernon pode se referir a:

Topônimos

Canadá
Vernon, na Colúmbia Britânica

França
Vernon (Ardèche), no departamento de Ardèche
Vernon (Eure), no departamento de Eure
Vernon (Vienne), no departamento de Vienne

EUA
Vernon (Alabama)
Vernon (Califórnia)
Vernon (Colorado)
Vernon (Connecticut)
Vernon (Flórida)
Vernon (Nevada)
Vernon Township (Michigan)
Vernon Township (Nova Jérsei))
Vernon (Nova Iorque)
Vernon (Texas)
Vernon (Vermont)
Vernon (Wisconsin)
Vernon (Ohio)
Vernon (Indiana)

Outros
 Vernon (avião), um avião militar britânico do período entre-guerras

Desambiguação
Desambiguações de topônimos